El término casco puede referirse, en esta enciclopedia:

Botánica 
 al nombre común de la planta Quercus coccifera;

Demografía 
 al casco urbano, la principal área urbanizada y habitada de un municipio;
 al casco antiguo o casco viejo, el núcleo histórico y monumental de las ciudades;

Divisiones administrativas

Estados Unidos 
 a Casco, pueblo en el condado de Cumberland, Maine;
 a Casco, villa en el condado de Kewaunee, Wisconsin;
 a Casco, pueblo en el condado de Kewaunee, Wisconsin;
 a Casco, municipio del estado de Míchigan;
 a Casco, municipio del estado de Míchigan;

Indumentaria  
 a un casco, pieza de la indumentaria militar, deportiva o laboral para proteger la cabeza;
 a un casco, equipo de protección de la cabeza para los trabajadores de las minas;
 a un casco de béisbol, con orejera y de fibra, parte del uniforme usado en el béisbol;
 a un casco de fútbol americano, un dispositivo de protección usado en el fútbol americano;
 a un casco, un implemento para proporcionar la protección principal en el ciclismo;
 a un casco corintio, implemento para protección de la cabeza usado en la Antigua Grecia;

Sonido, audio 
 a un sinónimo de los auriculares;

Música 
 a Casco, una banda argentina de electropop y pop electrónico;

Náutica 
 al casco, la parte exterior de una embarcación;
 al casco trincado, un método de construcción de un barco en el que, en el entablado del casco, se sobreponen unas a otras;
 a un casco con forma de lágrima, un tipo de diseño de casco submarino;
 a un doble casco, la barrera de separación que tienen algunos buques entre los tanques de carga y el mar;
 a un casco (embarcación), una embarcación filipina;

Zoología 
 al casco, extremidad de los artiodáctilos y perisodáctilos.